Gastrosaccus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1868. Gastrosaccus ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Gastrosaccus